Nationalliga kan syfta på:

 Nationalliga – tidigare namn på den högsta fotbollsdivisionen i Schweiz, se Schweiziska superligan
 Nationalliga – tidigare namn på den högsta fotbollsdivisionen i Österrike, se Österrikiska Bundesliga i fotboll
 Nationalliga A - den högsta volleybolldivisionen i Schweiz för damer, se Nationalliga A (damer)
 Nationalliga A - den högsta volleybolldivisionen i Schweiz för herrar, se Nationalliga A (herrar)
 Nationalliga A - den högsta innebandydivision i Schweiz för damer och herrar, se Nationalliga A (innebandy)
 Nationalliga A – tidigare namn på den högsta ishockeydivisionen i Schweiz för herrar, se National League (Schweiz)
 Nationalliga B – den näst högsta ishockeyligan i Schweiz, se Swiss League